Malta Grand Prix 1996 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 8 och 13 oktober 1996 i Marsaskala, Malta. Nigel Bond vann turneringen efter att ha slagit Tony Drago i finalen med 7-3.

Resultat

Källor
WWW Snooker

1996 i Malta
Snookersäsongen 1996/1997
1996